Историци́зм — подход к изучению истории, который пытается дать объяснение используя только историко-критический метод. Исходит из того, что все люди — исключительно исторические существа. Все человеческие идеалы, идеи и институты имеют значения только относительно того положения, которое они занимают в пространстве и во времени.

 то же, что историзм.
 Историцизм (телеология) — телеологическое понимание всеобщей истории (термин Поппера).